Шпе́йерский рейхста́г () — имперский сейм (собрание, собор) в Священной Римской империи, в городе Шпейер (ныне Германия):

 Первый Шпейерский рейхстаг (1526) приостановил действие Вормсского эдикта (1521);
 , где была подана петиция вольных городов;
 ;
 ;
  ратифицировал мирный договор двух венгерских королевств.

Имперские собрания